

Стшеґом — місто в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Стшеґом — гміна в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Стшеґом — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства